Nini e Ninì – varianti del nome proprio di persona Nino
Niní – telenovela argentina
Alessandro Nini – compositore italiano
Enzo Nini – musicista italiano
Giacomo Filippo Nini – cardinale italiano
nini – autore dell'antologia Uta no☆Prince-sama♪ - Maji Love Legend Star - Anthology